Жан Потвен' (; 25 березня 1949, Оттава — 15 березня 2022) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1969 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Філадельфія Флаєрс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Клівленд Баронс» та «Міннесота Норт-Старс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1980, 1981.

Статистика

Інше 
Певний час працював аналітиком на матчах «Нью-Йорк Айлендерс». З 1990 по липень 2012 працював в одній із компаній на Уолл-стріт.

Посилання 
 

Уродженці Оттави
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Клівленд Баронс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Американські спортивні коментатори